Absolom steht für:

 Absolom (Band), belgisches Trance-Projekt
 Joe Absolom (* 1978), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Absalom (Begriffsklärung)
 Absolon
 Flucht aus Absolom